Mendelssohn è un cognome patronimico giudaico tedesco/polacco, che significa "figlio di Mendel". Mendel è un diminutivo Yiddish del nome ebraico Menahem, che significa "consolatore".

Astronomia 
3954 Mendelssohn – asteroide della fascia principale
Cratere Mendelssohn – cratere sulla superficie di Mercurio

Persone 
Arnold Mendelssohn – compositore tedesco, figlio di Wilhelm Mendelssohn, cugino di Felix 
Brendel Mendelssohn, nome alla nascita di Dorothea Schlegel – scrittrice e traduttrice tedesca, figlia di Moses
Fanny Mendelssohn – pianista e compositrice tedesca
Felix Mendelssohn – compositore e direttore d'orchestra tedesco
Moses Mendelssohn – filosofo ebreo tedesco, nonno di Felix
Vladimir Mendelssohn – compositore, violista e insegnante rumeno

Altro 
Insenatura di Mendelssohn – insenatura situata nella costa dell'isola Alessandro I, al largo della Terra di Palmer, in Antartide
Mendelssohn – famiglia ebraica tedesca
Mendelssohn's Spring Song – cortometraggio del 1910